Pode ser:

 uma técnica de gerência/gestão de projetos: Milestone
 uma banda austríaca Milestones
 um celular - motorola milestone

Desambiguação